Barfoot ist der Familienname folgender Personen:

 Benjamin Barfoot (* 1978), britischer Filmregisseur und Filmeditor
 Joan Barfoot (* 1946), kanadische Journalistin und Autorin
 Van T. Barfoot (1919–2012), US-amerikanischer Oberst der US Army

Orte in den Vereinigten Staaten:
 Barfoot (Mississippi), im Neshoba County
 Barfoot (Virginia), im Franklin County

Siehe auch:
 Barefoot
 Barfod
 Barfoed